Michael Jan V. z Althannu je jméno několika osob z hraběcího rodu Althannů: 

 Michael Jan I. z Althannu (1597/1607–1649)
 Michael Jan II. z Althannu (1643–1722)
 Michael Jan III. z Althannu (1679–1722) 
 Michael Jan IV. z Althannu (1710–1778)
 Michael Jan V. z Althannu (1757–1815)